Kōgen est un empereur du Japon.
 L'ère Kōgen est une ère de l'histoire du Japon.